Нидерланды участвовали в «Детском Евровидении — 2022», которое прошло 11 декабря 2022 года в Ереване, Армения. Национальный вещатель AVROTROS выбрал представителя через национальный отбор, который прошёл 24 сентября 2022 года. На конкурсе страну представилаЛуна Сабелла с песней «». Она заняла седьмое место, набрав 128 баллов.

Национальный отбор 
24 июня 2022 года были объявлены 4 участника для национального отбора, который состоялся 24 сентября 2022 года.

Национальный отбор состоялся 24 сентября 2022 года. Ведущими отбора были Мэтью (Представитель Нидерландов на «Детском Евровидении — 2019») и Стефания (Представительница Нидерландов на «Детском Евровидении — 2016» в составе группы «Kisses» и Греции на «Евровидении-2021»). Во время онлайн-голосования финалисты исполнили общую тематическую песню под названием «Living in the Moment». Победитель был определён комбинацией голосов от детского жюри (33%), взрослого жюри (33%) и телеголосования (33%).

На «Детском Евровидении» 
Финал конкурса транслировали телеканалы NPO 3 и NPO Zapp, комментаторами которых были Барт Аренс и Мэтью Хинзен. Луна выступила под первым номером — перед Польшей, и заняла седьмое место, набрав 128 баллов.

Раздельные результаты голосования

Голосование

Примечания 

Страны на «Детском Евровидении — 2022»
2022 год в Нидерландах